Diemientjew, rosyjskie nazwisko (Дементьев) pochodzące od imienia Diemientij
 Jewgienij Diemientjew (ur. 1983) – rosyjski biegacz narciarski
 Nikołaj Diemientjew (1915–1994) – rosyjski piłkarz, grający na pozycji napastnika, reprezentant ZSRR, trener piłkarski.

Żeńska forma nazwiska to Diemientjewa